Ferulopsis mongolica är en flockblommig växtart som beskrevs av Masao Kitagawa. Ferulopsis mongolica ingår i släktet Ferulopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mongolica